Сад богів:

Туристичні місця 
 Сад богів (Колорадо) — публічний парк в Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, США.
 Сад богів дикої природи — парк у штаті Іллінойс.

Література 
 Сад богів — повість Джеральда Даррелла.
 Сад богів (шумерський рай) — рай в міфології шумерів.